Непобедимая:

 «Непобедимая» — художественный фильм 1994 года.

Корабли 

 «Непобедимая» — галера Азовской флотилии Российской империи 1739 года постройки.
 «Непобедимая» — галера Балтийского флота Российской империи 1739 года постройки, участник русско-шведской войны 1741—1743 годов.
 «Непобедимая» — галера Балтийского флота Российской империи 1754 года постройки.
 «Непобедимая» — плавучая батарея Балтийского флота Российской империи 1790 года постройки.
 «Непобедимая» — плавучая батарея Балтийского флота Российской империи 1797 года постройки.

См. также 
 
 Непобедимая армада